TCTN3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 607 амінокислот, а молекулярна маса — 66 157.

Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, біогенез та деградація війок, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки